Chiuso  – comune soppresso della Lombardia, ora rione di Lecco
 Chiuso  – in araldica
 Insieme chiuso  – in topologia
 Chiuso  – in logica

Pagine correlate 
 Chiusura